Josip Oriol Abella Solano (* 25. Januar 1978) ist ein andorranischer Fußballnationalspieler.

Abella absolvierte am 3. März 1999 im spanischen San Fernando sein einziges Länderspiel für die Auswahl Andorras. Auf Vereinsebene spielte er unter anderen bei Constel-lació Esportiva.

Weblinks 
 Profil auf www.eu-football.info

Fußballnationalspieler (Andorra)
Andorraner
Geboren 1978
Mann